

Топоніми 
 Нікко (Тотіґі)

Персоналії 
 Нікко (чернець) — буддистький монах, засновник секти Нітірен-Сьосю.
 Нікко — японське ім'я бодгісаттви Сур'япрабха

Інше 
Ніккоський державний парк
Ніккоське святилище — інша назва святилища Тосьо

Японські імена